Philippe-Charles Schmerling (1791-1836), médecin et préhistorien belge
 Richard von Bienerth-Schmerling (1863-1918), homme politique autrichien 

Patronyme germanique